CVI kan syfta på:

 CVI –talet 106 med romerska siffror, se 106 (tal)
 CVI – en synnedsättning som beror på en hjärnskada, se Cerebral synnedsättning